Le terme dézonage peut faire référence à:
 une opération visant à rendre un lecteur DVD compatible avec tous les DVD, quelle qu'en soit la zone d'exploitation commerciale. Par extension, cela peut désigner tout levée de restriction géographique portant sur un contenu multimédia. Voir aussi : Code de région DVD ;
 dans le monde des transports en commun, le terme désigne le fait de permettre l'utilisation d'un titre de transport en dehors de sa zone de validité habituelle, comme par exemple dans la tarification des transports en commun d'Île-de-France.

Notes et références